Artos peut désigner :
 l'Artos, grand pain symbolisant le Christ ressuscité dans les Églises d'Orient ;
 ARTOS, une association professionnelle suisse des arts de la scène.